Sport Club Corinthians Paulista (),  este un club de fotbal din São Paulo, Brazilia, fondat în 1910.

Lotul actual 

  (on loan from Bordeaux)

Plecări

Jucători celebri

Antrenori celebri

Palmares

Note

Legături externe

 , , 
Acervo SCCP – all matches and history of Corinthians
Committee for Preservation of Corinthians' Memories 
FIFA Home Page 
Book – Top 10 Idols

 
Fondări în 1910
Cluburi braziliene de fotbal
C